Верете́но:
 Веретено — пристосування для ручного прядіння.
 Веретено поділу — структура, що виникає у клітинах під час поділу ядра.
 Веретено — галактика в сузір'ї Дракон.
 «Веретено» — одна з відомих пісень російського рок-гурту «Алиса».
 «Веретено» — одна з фабрик Санкт-Петербурга.
 Веретено — село у Волинській області, Україна.

Деталь машин і механізмів 
 Веретено — робоча частина самопрядки, на відміну від веретена ручної прядки, воно має досить складну будову і складається з вилки, котушки й двох шківів (окрім того, «веретеном» також раніш називали вісь колеса такої прядки, споряджену кривошипом).
 Веретено — деталь ремісника, залізна вісь.
 Веретено — деталь снувалки, залізна вісь.
 Веретено — деталь ткацького човника, стрижень, на який надівають шпульку.
 Веретено — деталь жорен.
 Веретено — залізна вісь верхнього жорна ручного млина.
 Веретено — вал верхнього жорна водяного млина.
 Веретено — вертикальний вал вітряка, що обертає жорно.
 Веретено — вісь гончарського круга.
 Веретено — стрижень, що служить основою якоря.
 Веретено — елемент весла.